Seznam armad z zaporedno številko 33.

Seznam 
 33. armada (Japonski imperij)
 33. gardna raketna armada (Ruska federacija)
 33. armada (ZSSR)

Glej tudi